Pagazaurtundua ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Pagazaurtundúa (Pagaza; 1894–1958), spanischer Fußballspieler und -trainer 
 Julen Urruzola Pagazaurtundua (* 2002), spanischer Handballspieler
 Maite Pagazaurtundua (* 1965), spanische Politikerin (UPYD)